Krystyna Dąbrowska ist der Name folgender Personen:

* Krystyna Dąbrowska (Schachspielerin) (* 1973), polnische Schachspielerin
 Krystyna Dąbrowska (Dichterin) (* 1979), polnische Dichterin